Polinyà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Polinyà (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Polinyà (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar